Макушиха — многозначный топоним:

 Макушиха (село) — село в Черниговской области Украины
 Макушиха (река) — река в Карелии, приток Туната